«Лжец!» () — научно-фантастический рассказ американского писателя Айзека Азимова. Впервые напечатан в журнале Astounding Science Fiction в мае 1941 года. Это третий рассказ, посвящённый проблемам позитронных роботов, написанный Азимовым.

Согласно Оксфордскому словарю английского языка в этом рассказе слово «robotics» (робототехника) впервые использовано в английском. Само слово робот было введено в обиход чешским писателем Карелом Чапеком в его пьесе «R.U.R.» (1920).

Рассказ вошёл в авторские сборники «Я, робот» (1950) и «Совершенный робот» (1982). История, описанная в рассказе упоминается в романе Азимова «Роботы зари».

На русский язык рассказ был переведён А. Иорданским (перевод впервые опубликован в сборнике «Я, Робот», Знание, 1964) и Д. Скворцовым («Мечты роботов», Эксмо, 2002).

Сюжет 
Из-за ошибки, допущенной во время конструирования робота РБ-34, модель обретает телепатические способности. Работники U.S. Robots and Mechanical Men, Inc. исследуют робота, чтобы понять, где именно была допущена ошибка. Во время исследований робот говорит каждому из людей, в том числе робопсихологу Сьюзен Келвин, что думают другие, но при этом лжёт — сообщает каждому то, что он хотел бы услышать. Келвин предполагает, что робот ведёт себя так, выполняя незыблемый для него первый закон роботехники: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред»; робот самостоятельно заключил, что любое огорчение или неприятная новость тоже является для человека вредом. Чтобы доказать свою догадку, Сьюзен ставит роботу неразрешимую задачу: он должен ответить на вопрос, но любой его ответ будет неприятен кому-то из присутствующих людей. РБ-34 выходит из строя.

Экранизации 
Второй эпизод третьего сезона британского телесериала  (телеканал BBC Two, 1965—1971). Премьера состоялась 14 января 1969 года.
Двенадцатый выпуск советского телефильма «Этот фантастический мир» (1987 год).

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Лаборатория фантастики

Рассказы Айзека Азимова
Рассказы 1941 года
Я, робот